Вильяльба-де-Риоха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 8,96 км². Население — 154 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается Вирхен де лос Ремедиос.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи